Полома — село в Словаччині, Сабинівському окрузі Пряшівського краю.
 Ґемерска Полома — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.

 полома — міль родини шовкопряди похідні.

Також 
 Палома